A 18. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1930. május 30-án rendezték meg.

Források

https://web.archive.org/web/20110818022906/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1930ind.htm

Indianapolisi 500 mérföldes versenyek
Indianapolisi500